Милан Костов Биолчев е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Биолчев е роден през 1876 година в град Прилеп, Османската империя, днес Северна Македония. Произхожда от големия род Биолчеви, син е на Коста Биолчев и е брат на Параскева Лозанчева. Завършва Битолската българска класическа гимназия и се занимава с търговия. Присъединява се към ВМОРО и е близък приятел и четник на Георги Сугарев. В 1906 година е избран за член на Прилепския околийски революционен комитет. Умира в София на преклонна възраст на 22 януари 1950 година.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Възпитаници на Битолската българска класическа гимназия
Родени в Прилеп
Милан
Починали в София
Български имигранти от Македония в София